Die Qatar Total Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Doha. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 25. Februar bis 4. März 2006 statt.

Im Einzel gewann Nadja Petrowa gegen Amélie Mauresmo mit 6:3 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Daniela Hantuchová / Ai Sugiyama mit 6:4 und 6:4 gegen Li Ting / Sun Tiantian.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Doha